Ostapchuk ist die englische Namensform folgender Personen:

 Nadseja Astaptschuk (* 1980), weißrussische Leichtathletin
 Sergei Igorewitsch Ostaptschuk (1990–2011), russisch-weißrussischer Eishockeyspieler

en:Ostapchuk